Зю́здинские ко́ми, ко́ми-зю́здинцы, зю́здинцы, (самоназвание — пермяки) — этнографическая группа коми-пермяков в Афанасьевском районе (бывшей Зюздинской волости) Кировской области, ранее северо-восток Глазовского уезда Вятской губернии. От коми-пермяков зюздинцев отличает некоторая близость языка и культуры к коми-зырянам, что обусловлено историко-территориальными причинами.

Численность 
В период Российской империи коми-зюздинцы проживали в Бисеровской, Афанасьевской и Гординской волостях Глазовского уезда Вятской губернии, в 1897 году в этом уезде насчитывалось 5364 человека с родным языком пермяцким.

Согласно первой советской переписи 1926 года коми-зюздинцы проживали в Афанасьевской и Гординской волостях Омутнинского уезда Вятской губернии, общая численность  в уезде — 7268 человек. В этих двух волостях насчитывалось всего 252 населённых пункта с пермским населением, в 168 из них пермяков было большинство.

Зюздинские пермяки как этнографическая группа к настоящему времени исчезли, влившись в состав окружающего их русского населения. Остались лишь немногочисленные старики, ещё помнящие свой язык. В 50-х годах XX в. их насчитывалось свыше 7 тыс. человек. В 1970 году уже было отмечено 700 пермских коми в районе. Переписью 1989 года в Афанасьевском районе было зарегистрировано только 318 пермских коми. В 2002 году во всей Кировской области 817 человек назвали себя «пермскими коми».

Антропология 
По антропологическим признакам зюздинские коми относятся к вятско-камскому сублапоноидному типу, так же как коми-пермяки Пермского края и сысольские коми-зыряне, характеризующемуся преобладанием европеоидных черт с меньшей, но заметной монголоидной примесью.

Язык и культура 

Говорят на особом диалекте языка коми, близком диалектам наречия пермских коми. Часто язык зюздинских пермяков воспринимается как верхнекамский диалект коми-пермяцкого языка. В настоящее время они пользуются русским языком.

На язык и культуру зюздинцев оказало сильное влияние совместное проживание с русскими старообрядцами. Зюздинские коми переняли и сохранили многое из архаичной северорусской традиции, в народном фольклоре сохранилось много лирических жанров, несказочная проза.

В 1995 году в деревне Московская Афанасьевского района был создан Коми-пермяцкий культурный центр с целью сохранения культурного наследия пермских коми в районе. При нём действует фольклорный коллектив «Ниримдор».

Сходство с коми-зырянским и коми-пермяцким языками 

Некоторые причисляют к зырянскому языку ссылаясь на сходство с южным зырянским диалектом.

Таблица сходства зюздинского диалекта с северно-пермяцким и южно-зырянским диалектами:

См. также 
Дзудзя

Примечания

Литература 
 Коньшин А. Е. Исследования о зюздинских пермяках в исторической ретроспективе // Ежегодник финно-угорских исследований. — 2016. — С. 83–89.

Ссылки 
 Зюздинские коми-пермяки

Коми